Svenska Superligan för herrar 2020/2021 är Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2020/2021. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta skulle gå vidare till slutspel.

IBF Falun blev svenska mästare efter att ha besegrat Storvreta IBK i finalen.

Deltagande lag 
Följande lag deltar i Svenska superligan 2020/2021:

Grundserien

Poängtabell
Serien spelades mellan den 3 oktober 2020 och 13 mars 2021

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av sju matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Storvreta - Växjö

Mullsjö - Dalen

Kalmarsund - Linköping

Falun - Helsingborg

Semifinaler

Storvreta - Mullsjö

Kalmarsund - Falun 

p.g.a. Corona i Kalmarsund drog de sig ut från slutspelet.

Final

Storvreta - Falun 

Falun svenska mästare

Referenser 

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Innebandysäsongen 2020/2021
Svenska Superligan